Борци (от формата в множествено число на борец) може да се отнася за някое от следните понятия.

Села 
 Борци – в България, Област Шумен, Община Венец
 Борци – 2 села в Беларус
 Борци – 3 села в Босна и Херцеговина
 Борци – 1 село в Русия
 Борци – 1 село в Сърбия

Други 
 „Борци“ – древноримска статуя на борци
 „Борци“ – съветски игрален филм (1936) за Лайпцигския процес (1933)

Вижте също 
 Борец